Kazuki Nishishita (jap. 西下和記, Nishishita Kazuki, ur. 14 października 1981 lub 25 października 1982) – japoński skoczek narciarski, indywidualny mistrz świata juniorów z 1999 roku. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1999/2000, kiedy zajął 32. miejsce w klasyfikacji generalnej. Dwukrotnie zakwalifikował się do czołowej dziesiątki zawodów PŚ, a jego najwyższą pozycją było 7. miejsce w styczniu 2000 w zawodach w Sapporo.

Największym sukcesem tego skoczka jest indywidualne mistrzostwo świata juniorów wywalczone w 1999 w Saalfelden am Steinernen Meer oraz wicemistrzostwo świata juniorów na mistrzostwach w 1998. Poza tymi mistrzostwami Nishishita nie startował na żadnych innych mistrzostwach, ani na igrzyskach olimpijskich.

Jego ostatnim międzynarodowym występem były zawody FIS Cup w Zaō w marcu 2008.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1997  Canmore (Calgary) – 26. miejsce
 1998  Sankt Moritz – 33. miejsce
 1999  Saalfelden am Steinernen Meer – złoty medal
 Drużynowo
 1997  Canmore (Calgary) – 9. miejsce
 1998  Sankt Moritz – srebrny medal
 1999  Saalfelden am Steinernen Meer – 5. miejsce

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1997/1998: 70.
 sezon 1998/1999: 70.
 sezon 1999/2000: 32.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1999/2000: 28.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1998: 43.
 2000: 25.

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1996/1997: 284.
 sezon 1997/1998: 157.
 sezon 1998/1999: 15.
 sezon 1999/2000: 7.
 sezon 2000/2001: 32.
 sezon 2001/2002: 163.
 sezon 2002/2003: 168.
 sezon 2003/2004: 40.

Miejsca na podium konkursów PK 
  Sapporo – 15 stycznia 1999 (2. miejsce)
  Sapporo – 16 stycznia 1999 (2. miejsce)
  Zaō – 10 marca 1999 (1. miejsce)
  Zaō – 11 marca 1999 (1. miejsce)
  Kuopio – 16 grudnia 1999 (1. miejsce)
  Lahti – 17 grudnia 1999 (2. miejsce)
  Lahti – 19 grudnia 1999 (1. miejsce)
  Planica – 13 lutego 2000 (3. miejsce)
  Iron Mountain – 17 lutego 2001 (3. miejsce)

Przypisy

Bibliografia 
 

Japońscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1982